Этне:

 Этне — коммуна в губернии Хордаланн в Норвегии.
 Этне — нерегулярный спутник Юпитера, известный также как Юпитер XXXI.
 Этне Тоэбфота — имя и прозвище нескольких персонажей в ирландской истории и мифологии.